L’URSS a notamment connu trois grandes vagues de famines appelées famine soviétique :

 la famine soviétique de 1921-1922 comprenant:
 la famine de 1919-1922 au Kazakhstan ;
 les famines soviétiques de 1931-1933 comprenant :
 le Holodomor en Ukraine ;
 la famine soviétique de 1946-1947.

En outre, des disettes ont affecté chroniquement de nombreuses régions de l’URSS. Les causes sont multiples : naturelles (sécheresses, hivers prolongés...) mais surtout politiques (guerre civile russe, réquisitions et collectivisation brutale, guerre germano-soviétique, transferts massifs de populations, planification centralisée de l’économie, application de théories agronomiques fantaisistes comme le lyssenkisme...). Leur existence a longtemps été niée et elles sont encore l’objet d’âpres controverses entre les historiens défendant le bilan global de l’URSS et ceux qui le critiquent : aujourd’hui c’est surtout le degré d’intentionnalité des autorités qui est discuté.

Bibliographie 
 Nicolas Werth, Les grandes famines soviétiques, PUF, Que sais-je ?, 2020.

Homonymie
Histoire de l'Union soviétique
Union soviétique
Union soviétique